Stati Uniti d'America
Interior – città della Contea di Jackson, Dakota del Sud
Interior – township della Contea di Ontonagon, Michigan